Батиагхата:
 Батиагхата — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Батиагхата — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.